Loricariinae – podrodzina ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), wyróżniających się długim i spłaszczonym trzonem ogonowym oraz brakiem płetwy tłuszczowej. Obejmuje około 240 opisanych gatunków.  Przedstawiciele tej podrodziny wykazują dużą różnorodność kształtu ciała oraz morfologii otworu gębowego i uzębienia.

Występowanie 
Większość gatunków jest szeroko rozprzestrzeniona w Ameryce Południowej, zwłaszcza w jej północnej i centralnej części. Mniej licznie występują w Środkowej (Panama i Kostaryka).

Cechy charakterystyczne 
Przedstawiciele tej podrodziny diagnozowani są na podstawie długiego i spłaszczonego trzonu ogonowego oraz braku płetwy tłuszczowej. Żyją przytwierdzeni do podłoża (mineralnego lub organicznego) i wykazują dużą różnorodność kształtu ciała oraz morfologii otworu gębowego i uzębienia, w zależności od zajmowanych siedlisk. Dymorfizm płciowy jest często wyraźnie zaznaczony i jest wyrażany poprzez przerost zębów skórnych na promieniach płetw piersiowych, na krawędziach pyska, a czasami na przedgrzbietowej części ciała dojrzałych samców. Niektóre rodzaje wykazują również różnice płciowe w strukturach warg i zębów.

Klasyfikacja 

Pozycja podrodziny Loricariinae w obrębie zbrojnikowatych:

Loricariinae jest uznawana za takson monofiletyczny. Na podstawie analizy cech morfologicznych oraz badań molekularnych rodzaje zaliczane do tej grupy ryb sklasyfikowano w dwóch plemionach: Harttiini i Loricariini. 

Harttiini charakteryzują się licznymi zębami, płetwą ogonową z bardziej rozgałęzionymi promieniami, zaokrąglonymi ustami, wargami z brodawkami w kształcie frędzli (lub bez) i krótkimi wąsikami szczękowymi. Loricariini charakteryzują się większym zróżnicowaniem w kształcie warg i zębów, dłuższymi wąsikami szczękowymi, mniej licznymi zębami oraz rozgałęzionymi promieniami w płetwie ogonowej.

Znacznie liczniejsze w gatunki Loricariini podzielono na dwa klady: Farlowellina i Loricariina. Po rewizji taksonomicznej przeprowadzonej przez Covaina i in. w 2016 klasyfikacja rodzajowa Loricariinae  wygląda następująco: 

Rodzajem typowym jest Loricaria.

Galeria

Przypisy